I'm Ready – singolo di Muddy Waters del 1954
I'm Ready – album di Muddy Waters del 1978
I'm Ready – album di Natalie Cole del 1983
I'm Ready – album di Tevin Campbell del 1993
I'm Ready – singolo di Bryan Adams del 1998
I'm Ready – EP degli AJR del 2013
I'm Ready − singolo degli AJR del 2013
I'm Ready – singolo di Sam Smith e Demi Lovato del 2020